Gary Collins – hockeista su ghiaccio canadese, nato Ranleigh Gary Collins (27 settembre 1935)
Gary Collins – attore statunitense, nato Gary Ennis Collins (30 aprile 1938 † 13 ottobre 2012)
Gary Collins – giocatore di football americano statunitense, nato Gary James Collins (20 agosto 1940)
Gary Collins – politico statunitense, rappresentante in Idaho, nato Gary E. Collins (19 settembre 1942)
Gary Collins – allenatore di baseball statunitense, nato Garrett Ray Collins (8 novembre 1947)
Gary Collins – pilota automobilistico statunitense (24 gennaio 1960)
Gary Collins – politico canadese, rappresentante in Columbia Britannica, nato Gary Farrell-Collins (22 agosto 1963)